Wortelkap (gebit), het uiteinde van een tandwortel.
 Wortelkapje, het wortelmutsje of calyptra, het uiteinde van een plantenwortel.
 Wortelkap (snoeien), het snoeien van boomwortels.